Airaghi – cognome italiano
 Alida Airaghi – poetessa italiana
 Cesare Airaghi – militare italiano	
 Lola Airaghi – fumettista italiana	
 Marco Airaghi – politico italiano
 Pietro Airaghi - oculista